Вис:

Топонимы 
 Вис — остров в Хорватии.
 Вис — город в Хорватии на одноимённом острове.
 Вис — город в Германии.
 Вис — село в Болгарии.
 Вис — ярмарочная община в Австрии.
 Вис — река во Франции, правый приток реки Эро.
 Вис — посёлок в муниципальном районе Сосногорск Республики Коми.
 Вис — железнодорожная станция Сосногорского отделения Северной железной дороги.
 Вис — река в России, протекает в Республике Коми, Архангельской области.

Фамилия 
 Вис Виталис (род. 1965) — композитор, автор песен, журналист, писатель, актёр, режиссёр.
 Вис, Джон (Бхактимарга Свами; род. 1952) — кришнаитский гуру.
 Вис, Йоп (1912—1984) — нидерландский футболист, вратарь.
 Вис, Каролина (род. 1970) — нидерландская профессиональная теннисистка.
 Вис, Мария (род. 1977) — нидерландская конькобежка.
 Вис, Маттейс де (1701—1765) — фламандский живописец.
 Вис, Рассел (1900—1990) — американский борец-вольник.
 Вис, Юдит (род. 1980) — нидерландская бобслеистка, разгоняющая.

Другие значения 
 Вис на перекладине — физическое упражнение или часть упражнения
 Вис — мера веса в Мьянме, приблизительно равная 1,32 кг. Существует также Биг Вис, приблизительно равный 1,67 кг.
 ВИС — прецедент в языке моделирования UML.
 ВиС — аббревиатура группы «Время и Стекло».

См. также 
 Висс
 Лимберг-Вис
 ВИС (значения)
 VIS (значения)
 VIC-20

